

Прізвище 

Барч  — англійське, німецьке, угорське, русинське та єврейське прізвище.

Відомі носії
 Біллі Барч (, 1900 — 1950) — канадський хокеїст, нападник.
 Дітмар Барч (, 1958) — німецький державний та громадський діяч.
 Ешлі Барч (, 1990) — американська акторка озвучування, співачка та сценарист.
 Карл Барч (, 1832 — 1888) — німецький філолог-германіст.
 Крістофер Барч (, 1979) — німецький керлінгіст.
 Рудольф Барч (1873—1952) — австрійський письменник
 Шандор Барч (, 1912 — 2010) — угорський спортивний діяч, тимчасовий президент УЄФА.
 Юрген Барч (, 1946 — 1976) — німецький серійний убивця

Топонім 

 Барч () — місто на південному заході Угорщини в медьє Шомодь.
 Барч (валенс. Barx , ) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Валенсія.

Футбольний клуб 
 «Барч» — угорський професіональний футбольний клуб з однойменного міста.

Див. також 
 Берч

Примітки 

Англійські прізвища
Німецькі прізвища
Угорські прізвища
Українські прізвища
Єврейські прізвища